Костёл Всех Святы́х (, ) — римско-католический приходской костёл в Вильнюсском деканате; памятник архитектуры раннего барокко, один из ранних и ценных образцов безбашенных храмов в стиле барокко, возведённых в Литве. Комплекс костёла Всех Святых, колокольня, здания бывшего монастыря и новициата охраняется государством как объект национального значения (код в Регистре культурных ценностей Литовской Республики 815). 

Располагается вместе с ансамблем кармелитского монастыря и новициата в Старом городе на участке треугольной формы между улицами Пилимо (Завальная, ), Руднинку (Рудницкая, ) и Вису Швянтую (Всех Святых, ). Официальный адрес ул. Руднинку 20/1 (). Службы на литовском и польском языках.

История 

Был построен вместе с прилегающим ансамблем кармелитского монастыря в 1620—1631 годах у городской стены рядом с Рудницкими воротами. При восстановлении после пожара во время войны с Россией в 1655 году был существенно перестроен. В 1743 году у северо-восточного угла была возведена высокая колокольня сложной формы в стиле позднего барокко на месте бывшей башенки. В конце 1812 года наполеоновские солдаты сожгли скамьи и исповедальни; в храме был устроен госпиталь. 

В 1823 году костёл был возобновлён. В 1885 году российскими властями монастырь был упразднён, в его помещениях были устроены квартиры. Советскими властями костёл в 1948 году был закрыт, использовался как склад бакалейных товаров. После реставрационных работ, проведённых в 1967—1975 годах под руководством архитектора Алдоны Швабаускене, с 1975 года в храме действовал Музей литовского народного искусства (отдел народного творчества Художественного музея Литвы).

После смены государственного строя костёл в порядке реституции в 1990 году был возвращён верующим и действует с 1991 года.

Архитектура 

В плане костёл в форме латинского креста, трёхнефный, базиликального типа. Своеобразие внутреннего пространства состоит в том, что вместо трансептов — боковые часовни, образующие боковые нефы. Боковые нефы, отделённые от центрального четырьмя пилонами с каждой из сторон, в три раза уже и в два раза ниже центрального нефа. Своды цилиндрические с люнетами. Стены нефов и сводов, купола боковых часовен украшены орнаментом и фресками с сюжетами из жизни святых и истории Литвы. В костёле имеется восемнадцать алтарей со сложным скульптурным и полихромным декором. В пресбитерии расположены два боковых балкона в стиле рококо. Декоративная лепнина выполнена в конце XVIII века. Большой алтарь сооружён около 1787 года по проекту архитектора Мартина Кнакфуса.

При начатой в 1902 году по инициативе священника Л. Чудовского реставрации в 1904 году фрески были забелены. Фрагменты их были открыты во время реставрации в 1975 году.

Главный фасад выполнен в архитектурных формах раннего барокко. Карниз членит его на два яруса, широкие пилястры подчёркивают вертикальную ось и означают внутреннюю структуру. Завершает фасад треугольный фронтон, по бокам которого высятся обелиски. Центральную ось подчёркивает пышный портал с заметным влиянием ренессанса и большие окна. В нишах стояли деревянные полихромированные статуи родоначальников кармелитского монашества святого Илии и святого Елисея (ныне отсутствуют).

Увенчанная шлемом в стиле рококо и ажурным крестом, монументальная колокольня состоит из четырёх расширяющихся книзу ярусов с отличающимся оформлением. Отделанные рустом дорические пилястры нижнего яруса контрастируют со встроенными в углы узкими колоннами. Пилястры второго яруса коринфские и декорированы редким лепным мотивом. Боковые, расположенные наискось пилястры третьего яруса обрамляют пары колонн. Четвёртый ярус украшают пилястры, вырастающие из волют. Ниши и оконные проёмы колокольни различных арочных форм декорированы лепниной, а ниша четвёртого яруса, кроме того, огорожена декоративной решёткой балкона. Прототипом колокольни, очевидно, послужили башни кармелитского костёла в Глубоком (Белоруссия), возведённая на десятилетие раньше: колокольня в Вильне, построенная, возможно, тем же архитектором, повторяет их формы в деталях.

Примечания

Литература 
 Wilno. Przewodnik krajoznawczy Juliusza Kłosa, Prof. Uniwersytetu St. Batorego. Wydanie trzecie poprawione po zgonie autora. Wilno, 1937. S. 192—193.
 Памятники искусства Советского Союза. Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония. Справочник-путеводитель. Москва: Искусство. 1986. ISBN 5-210-00094-X. С. 402.
 Lietuvos architektūros istorija. T. II: Nuo XVII a. pradžios iki XIX a. vidurio. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994. ISBN 5-420-00583-3. P. 58—61.

Ссылки 
 Костел Всех Святых
 The Church of All Saints
 Vilniaus Visų Šventųjų parapija
 Vilniaus buvęs senosios regulos karmelitų vienuolynas ir Visų Šventųjų bažnyčia

Храмы, заложенные в 1620 году
Храмы, построенные в 1631 году
Всех Святых
В
В